Le terme « Grande Terreur » peut désigner :
 les Grandes Purges (1937–38) dans l'Union soviétique
 La Grande Terreur (angl. The Great Terror), un livre de Robert Conquest sur les Grandes Purges (1968)
 la Terreur durant la Révolution française (1793–94), dont les dernières semaines sont connues comme la Grande Terreur

Voir aussi 
  (une page d’homonymie)
  (une page d’homonymie)
  (une page d’homonymie)